Timi steht für:

 Timi (Fisch), walähnlicher Fisch in der indischen Mythologie
 Timi (Zypern), Dorf im Bezirk Paphos, Zypern
 Filippo Timi (* 1974), italienischer Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 TIMI-Klassifikation